Vigantas ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Wiegand.

Personen 
Vigantas Danilavičius (* 1963),  Politiker.

Siehe auch 
Vygandas 
Vygantas 

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname